Nieciecz – rzeka w Kotlinie Szczercowskiej

2 jeziora w Polsce
 Nieciecz – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Nieciecz – jezioro (starorzecze Narwi) w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica

3 miejscowości w Polsce: 
 Nieciecz – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Nieciecz – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowe Miasteczko
 Nieciecz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga

2 miejscowości na Białorusi
 Nieciecz – wieś w sielsowiecie dubrowieńskim rejonu lidzkiego obwodu grodzieńskiego
 Nieciecz – wieś w sielsowiecie tarnowskim rejonu lidzkiego obwodu grodzieńskiego

Zobacz też 
 Nieciecz Włościańska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sabnie 
 Nieciecz-Dwór – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sabnie

Przypisy

Linki zewnętrzne